Burnout ou burn-out est un mot anglais (du verbe , littéralement « se consumer ») qui signifie , . Le burnout peut désigner :

Psychologie 
 Le burnout au travail (voir syndrome d'épuisement professionnel).
 Le burnout parental

Musique 
 Burnout un groupe rock de Chicago.
 Burnout, groupe punk-rock dissous de l'Arkansas.
 Burnout, chanson du groupe Green Day.
Burn Out, chanson de Martin Garrix et Dewain Whitmore

Films, téléfilms 
 Burnout, film de Graham Meech-Burkestone sorti en 1979.
 Burn Out, film de Yann Gozlan sorti en 2017.

Autres 
 Burnout, jeu vidéo sorti en 2001, premier de la série Burnout développée par Criterion Games.
 Burnout, surnom du super-héros Robert "Bobby" Lane de la bande dessinée Burnout de Wildstorm Comics.
 BurnOut, compagnie de chorégraphie créée par Jann Gallois.

Voir aussi 
 Burnous, vêtement traditionnel des spahis
 Bore out

Homonymie de titre